Medizinalrat steht für:
 Medizinalrat (Deutschland), Medizinalbeamter der ersten Stufe der höheren Laufbahn
 Medizinalrat (Finnland), Medizinalbeamter der ersten Stufe der höheren Laufbahn
 deutsche Amtsbezeichnung für Ärzte im polizeiärztlichen Dienst, siehe Amtsbezeichnungen der deutschen Polizei #Polizeiärztlicher Dienst
 österreichischer Berufstitel für Angehörige des ärztlichen Berufs, siehe Berufstitel #Mögliche Berufstitel nach Berufsgruppen
 Medizinalrat (DDR), ehemaliger Titel zur Würdigung verdienstvoller Tätigkeiten von Medizinern in der DDR
 im ehemaligen Herzogtum Nassau eine Amtsbezeichnung für staatlich angestellten Ärzte, siehe Amt (Herzogtum Nassau) #Die Ibell’sche Verwaltungsreform (1816)